Ел Лаурелито има више значења:

 Ел Лаурелито (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лаурелито, Ла Изама (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лаурелито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику